Sellent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sellent (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Sellent (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar